est la formule brute de plusieurs isomères.

 asparagine, numéro CAS , racémique
 L ou S(–)-asparagine, numéro CAS 
 D ou R(+)-asparagine, numéro CAS 
 glycylglycine ou dipeptide de glycine, numéro CAS 
 N-carbamyl-bêta-alanine ou acide 3-uréidopropanoïque, numéro CAS 
 acétamidoglycine ou acide 2-(2-acétylhydrazinyl)acétique, numéro CAS 
 acétamidoglycine ou acide [(2-amino-2-oxoéthyl)amino]acétique, numéro CAS